Yacuambi steht für:

 Kanton Yacuambi, Verwaltungsgebiet in Ecuador
 Río Yacuambi, Fluss in Ecuador